Niemcy:
 Schweindorf – dzielnica miasta Neresheim
 Schweindorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wittmund